Avance har flere betydninger:

 Avance (økonomi) – økonomisk fortjeneste.
 Avance (jagt) – en kommando til stående hund.